Return to Eden bezeichnet:
 Return to Eden (Anthologie), 33 Essays des US-amerikanischen Schriftstellers und Schauspielers Tucker Smallwood von 2006
 Return to Eden (Computerspiel), Adventurespiel des britischen Unternehmens Level 9 von 1984
 Return to Eden (Roman), Roman des US-amerikanischen Schriftstellers Harry Harrison von 1989
 Return to Eden, Vol. 1: The Early Recordings, Kompilationsalbum der britischen Band All About Eve von 2002
 Return to Eden – Live at the Roundhouse, Livealbum der britischen Band Ultravox von 2010